Кемаль Алиспахич (; 13 марта 1965, Сараево) — югославский и боснийский футболист, нападающий. Ныне — футбольный тренер.

Биография 
С десяти лет он начал заниматься футболом в клубе «Сараево». Профессиональную карьеру центральный нападающий продолжил в другом местном клубе «Железничар».

После двух сезонов в сербской команде «Слобода» из Ужицы Алиспахич переехал в Германию, где выступал в Бундеслиге за «Дуйсбург». Однако в нём футболист получил серьезную травму и не смог пробиться в основу команды.

В дальнейшем он выступал за другой немецкий клуб «Ремшайд» и турецкий «Кайсериспор». Завершил свою карьеру Алиспахич в швейцарской «Лозанна».

После успешного окончания школы тренеров в Германии, а также работы в Югославском университете спорта наставник начал самостоятельную тренерскую карьеру.

На родине он работал с «Вратником», затем с «Сараево» и с «Единством». В последнее время Кемаль Алиспахич тренировал зарубежные команды: иранский «Саба Баттери», азербайджанский «Мугань» (2009), сирийский «Аль-Иттихад» (2011).

В начале 2012 года боснийцу поступило предложение возглавить сборную Таджикистана. В скором времени Алиспахич стал её главным тренером. Под его руководством команда принимала участие в завершающем этапе Кубка вызова АФК, заняв третье место в группе. После этого турнира он покинул свой пост.

Некоторое время Алиспахич работал с азербайджанским «Ряваном». Его он возглавил в сентябре 2012 года. Однако уже через четыре месяца тренер был уволен со своего поста. Последней командой тренера стала «Аль-Кайсума» из Саудовской Аравии.

Достижения

Футболиста 
  Обладатель Кубка Митропы (1): 1984/1985.

Тренера 
  Обладатель Кубка Сирии (1): 2011.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте www.footballtop.ru

Футболисты Югославии
Игроки ФК «Сараево»
Игроки ФК «Железничар» Сараево
Игроки ФК «Слобода» Ужице
Игроки ФК «Дуйсбург»
Игроки ФК «Кайсериспор»
Игроки ФК «Лозанна»
Футбольные тренеры Боснии и Герцеговины
Тренеры ФК «Сараево»
Тренеры ФК «Мугань»
Тренеры ФК «Аль-Иттихад» Алеппо
Тренеры ФК «Ряван»
Тренеры сборной Таджикистана по футболу
Тренеры ФК «Наджран»